Борис Ширвиндт:
 Ширвиндт, Борис Густавович (1896—1966) — советский педиатр, доктор медицинских наук, автор трудов по детским инфекционным заболеваниям, дядя А. А. Ширвиндта.
 Ширвиндт, Борис Евсеевич — доктор педагогических наук, автор пособий по организации пионерского движения, сын Е. Г. Ширвиндта.